Konde steht für:

geographische Objekte:
 Konde (Pemba), Marktort auf der Insel Pemba, Tansania
 Konde (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Sonstiges:
 Konde, ethnolinguistische Gruppe der Bantu 
 Konde, Bantusprache, siehe Nyakyusa-Ngonde

Kondé steht für:
 Kondé (Benin), Arrondissement in Benin

Kondé ist der Familienname folgender Personen:
 Mory Kondé, eigentlicher Name von Griot (Rapper), Schweizer Rapper
 Moustapha Kondé (* 1991), malischer Fußballspieler
 Oumar Kondé (* 1979), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:

 Konda-Schwert, afrikanisches Messer oder Kurzschwert